Esistono più comuni francesi con questo nome

Pompignan – Gard
Pompignan – Tarn e Garonna